Un compositeur est originellement un compositeur d'œuvres musicales. Compositeur peut aussi faire référence à :

 compositeur, problémiste pour le jeu d'échecs.
 compositeur-typographe, ouvrier qui dispose les caractères pour composer un texte.
 compositeur, logiciel capable de réaliser des effets visuels.
 compositeur, opérateur et technicien réalisant des actions de Compositing (au cinéma notamment).